Михаи́л Кирса́нов:
 Кирсанов, Михаил Иванович (1929—2008) — шлифовщик, Герой Социалистического Труда.
 Кирсанов, Михаил Николаевич (род. 1955) — советский и российский учёный-механик.